Iglesia de San Torcuato puede hacer referencia a:
 Iglesia de San Torcuato (Abadiano)
 Iglesia de San Torcuato (Santorcaz)
 Iglesia de San Torcuato (Toledo)
 Iglesia de San Torcuato (Zamora)